Александр Алексеевич Лукьяненко (род. 13 сентября 1961, Будапешт, Венгрия) — государственный и военный деятель Приднестровской Молдавской Республики. Министр обороны Приднестровской Молдавской Республики с 24 января 2012 по 30 декабря 2015. Генерал-майор (2012).

Биография 
Родился 13 сентября 1961 в столице Венгрии — Будапеште, в семье военнослужащего.

Образование 
В 1978 окончил Уссурийское суворовское военное училище.

В 1982 окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище имени В. И. Ленина.

Прохождение военной службы 
 командир мотострелкового взвода;
 командир мотострелковой роты;
 заместитель начальника штаба танкового полка;
 начальник 2 отделения Дубоссарского РВК;
 командир 4 отдельного мотострелкового батальона Республиканской гвардии;
 командир отдельной мотострелковой бригады;
 начальник отдела службы войск Министерства обороны;
 заместитель министра обороны по боевой подготовке.
Участник боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики.

С 24 января 2012 по 30 декабря 2015 — министр обороны Приднестровской Молдавской Республики. 

Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 августа 2012 за высокие результаты работы, хорошие организаторские способности и в связи с 22-й годовщиной образования Приднестровской Молдавской Республики присвоено воинское звание «генерал-майор».

30 декабря 2015 был уволен с военной службы и зачислен в запас.

Дальнейшая деятельность 
С ? по 16 декабря 2016 — секретарь Государственного совета Приднестровской Молдавской Республики в ранге советника Президента Приднестровской Молдавской Республики.

С 7 февраля 2017 по ? — заместитель секретаря Совета безопасности Приднестровской Молдавской Республики.

Семья 
Женат, воспитывает сына и дочь.

Награды 
 Благодарственное письмо Президента Приднестровской Молдавской Республики
 Медаль «Защитнику Приднестровья»
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах Приднестровской Молдавской Республики» I, II и III степеней
 Орден «За личное мужество»
 Юбилейные медали

Примечания

Ссылки 
 Биография на официальном сайте Правительства ПМР
 Биография на сайте Министерства обороны ПМР

Военные Приднестровской Молдавской Республики
Генерал-майоры
Министры обороны Приднестровской Молдавской Республики